Biografies
 Pau Morales i Romero, polític català 
 Pau Morales i Prat, pintor i daurador català